Калинович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калинович, Борис Юлианович (1887—1949) — советский учёный-гидротехник, профессор, доктор технических наук.
 Калинович, Дмитрий Ефремович — советский генерал-майор
 Калинович, Иван Титович (1884—1927) — украинский библиограф, издатель и политический деятель.
 Калинович, Михаил Яковлевич (1888—1949) — украинский языковед, санскритолог, переводчик и литературовед, академик АН УССР (с 1939 года).
 Калинович, Степан-Савва — украинский живописец, монах-василианин XVIII века.